Jolanta Szymanek-Deresz (1954-2010), députée et avocate polonaise.
 Weronika Deresz (1985-), rameuse polonaise.

Patronyme polonais
Patronyme ukrainien
Patronyme juif
Homonymie